Татьяна Лужанская (; родилась 4 сентября 1984 года в Киеве, СССР) — украинская теннисистка с 2011 года выступающая за США.

 Победительница 22 турниров ITF (2 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Татьяна родилась и до 9 лет жила в Киеве; затем она переехала в Израиль и жила там до 17 лет, после чего переехала во Флориду (США).

Мать уроженки Киева — танцовщица (живёт в США); отец — профессиональный велогонщик (живёт на Украине).

Татьяну привела в теннис мама, когда ей было 7 лет.

Своим любимым покрытием украинка считает грунт. Среди теннисных кумиров выделяет Штеффи Граф.

С ноября 2011 года Татьяна выступает на соревнованиях за США.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (36)

Победы (20)

Поражения (16)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты США